Quando soffia il vento (When the Wind Blows) – graphic novel di Raymond Briggs del 1982, da cui è tratto il film Quando soffia il vento
 Quando soffia il vento (When the Wind Blows) – film del 1986 diretto da Jimmy Murakami
 Quando soffia il vento (When the Wind Blow) – romanzo di James Patterson del 1998